Imitation of Life puede referirse a:

 Imitation of Life, canción de R.E.M.
 Imitation of life, novela de Fannie Hurst.
 Imitation of life (Imitación de la vida), película de 1934 basada en la novela homónima de Fannie Hurst.
 Imitation of life (Imitación a la vida), película de 1959, remake de la de 1934.